Steintanz (eine Bezeichnung für Steinkreis) steht für
Boitiner Steintanz, Tarnow, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
Steintanz von Netzeband,  Katzow, Landkreis Vorpommern-Greifswald
Großsteingrab Mankmoos 1, Sprockhoff-Nr. 331, Mankmoos, Landkreis Nordwestmecklenburg

Siehe auch:
Amt Steintanz-Warnowtal